El término Nao puede hacer referencia a:

 Nao, carabela o buque de vela.
 Nao (robot), un robot programable francés.
 Nao Yuuki, un personaje de la serie Mai-HiME.
 Cabo de la Nao, en la costa mediterránea de España.
 Motu Nao, una isla al sudeste de las Islas Marquesas.
 Hammer Nao, un boxeador de Japón.
 Oscilación del Atlántico Norte, fenómeno climático.
 NaO, fórmula del óxido de sodio.
 Con la tilde, la palabra não es el adverbio o morfema de negación en portugués.